Simone Corsi (Rome, 24 april 1987) is een Italiaans motorcoureur.

Carrière
Corsi maakte in 2002 met een wildcard zijn debuut in de 125cc-klasse van het wereldkampioenschap wegrace in zijn thuisrace op een Honda. In 2003 maakte hij zijn fulltime debuut in de klasse en eindigde regelmatig in de punten. In 2004 behaalde hij in Japan zijn eerste podiumplaats, waarop hij in 2005 overstapte naar de 250cc-klasse op een Aprilia. In de eerste helft van het seizoen eindigde hij regelmatig in de punten, maar in de tweede helft scoorde hij slechts eenmaal en keerde in 2006 terug in de 125cc-klasse op een Gilera. In 2007 stapte hij hierin over naar een Aprilia en won in de Grand Prix van Turkije zijn eerste race. In 2008 won hij de races in Spanje, Portugal, Italië en Valencia, waarmee hij achter Mike Di Meglio als tweede in het kampioenschap eindigde. Nadat hij in 2009 nog een seizoen in de 125cc reed en tweemaal op het podium eindigde, stapte hij in 2010 over naar de Moto2-klasse, waarin hij uitkomt op een Motobi. Tijdens de Grands Prix van Frankrijk en Italië eindigde hij op het podium. In 2011 en 2012 komt hij uit voor FTR, waarop hij ook twee podiumplaatsen behaalde. In 2013 stapte hij over naar een Speed Up en stond in Duitsland op het podium. In 2014 kwam hij oorspronkelijk uit op een Forward KLX, maar na vier races stapte zijn team over naar een Kalex, waarop hij in Frankrijk en Duitsland op het podium stond. Zijn seizoen was echter afgelopen na de Grand Prix van Groot-Brittannië, waarin hij na een crash een breuk in zijn ellepijp opliep. Na zijn herstel keerde hij in 2015 terug op een Kalex.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 

Italiaans motorcoureur